Доктор Мора има више значења:

 Општина Доктор Мора (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Доктор Мора (Доктор Мора, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику